Sasuke – singolo di Lil Uzi Vert del 2020
 Sasuke Sarutobi – ninja storico
 Sasuke Uchiha – personaggio del manga Naruto
 Sasuke Sarutobi – personaggio minore del manga Naruto di Masashi Kishimoto
 Sasuke - Il piccolo ninja – anime del 1968 prodotto dalla TCJ/Eiken
 Sasuke Sarugakure – personaggio dell'anime Ranma ½
 Sasuke – nome originale della serie Ninja Warrior
 Lo scoiattolo Banner/Sasuke – singolo dei gruppi Le Mele Verdi e I Cavalieri del Re